Addison je priimek več oseb:
 Colin Addison, angleški nogometaš in trener
 George Henry Addison, britanski general
 Joseph Addison, angleški esejist, kritik, pesnik in dramatik
 Leonard Joseph Lancelot Addison, britanski general
 Thomas Addison, angleški zdravnik in prirodoslovec